maker – członek subkultury makerów
 Maker – wieś w Anglii, w Kornwalii

Biografie:
 Thon Maker – południowosudański koszykarz